Лос Куервос има више значења:

 Лос Куервос, Лос Охос де Агва (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Куервос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Куервос (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куервос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куервос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Куервос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куервос (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куервос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куервос (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куервос, Басилио Рејес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куервос, Хосе Виљафранка (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куервос (Сустикакан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику